Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów kobiet po raz pierwszy odbyły się w Elblągu w roku 1994. Mistrzostwa są rozgrywane corocznie, a organizatorem jest Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Od 2016 roku są połączone z mistrzostwami kraju mężczyzn.

Edycje zawodów

Linki zewnętrzne 
 Strona Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów mężczyzn

!